Уараль:

 Уараль — город на западе центральной части Перу.
 Уараль — одна из 9 провинций перуанского региона Лима.